Coriolis steht für:

 Gaspard Gustave de Coriolis (1792–1843), französischer Physiker und Entdecker der nach ihm benannten Corioliskraft
 (16564) Coriolis, Asteroid des Hauptgürtels
 Coriolis (Mondkrater)
 Coriolis (Satellit), ein 2003 gestarteter Wettersatellit der US Air Force.